link – w technologiach komputerowych, inaczej hiperłącze – element nawigacyjny ułatwiający przemieszczanie się pomiędzy dokumentami, bądź różnymi miejscami w tym samym dokumencie (odsyłacz do innego pliku)
 link farm – duża grupa stron internetowych zawierających odsyłacze internetowe, skierowane do siebie nawzajem lub do wybranej strony
 link spam – metoda spamowania publicznych formularzy na stronach WWW adresem witryny, której popularność w wyszukiwarkach chce się (w przekonaniu spamera) podnieść
 martwy link – odsyłacz prowadzący donikąd
 Link – w wojskowości system łączności między elementami pola walki
 Link, Caroline – niemiecka reżyserka
 Link – główny bohater serii The Legend of Zelda
 Link – organizacja proniemiecka
 Link –  spalinowy zespół trakcyjny firmy Pesa
 Link – naturalna odkrywka skał na Marsie znajdująca się w kraterze Gale

Zobacz też